De 30 kilometer klassieke stijl (massastart) voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 25 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Marit Bjørgen, destijds werd de 30 kilometer afgewerkt in de vrije stijl. Bjørgen wist met succes haar titel te verdedigen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen 30 km klassieke stijl